Трувело, Этьен Леопольд (1827—1895) — французский астроном, художник и энтомолог-любитель.
 Трувело — небольшой ударный кратер в северном полушарии видимой стороны Луны.

См. также 
 Truvelo